Водяна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Водяна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Водяна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Водяна вулиця — вулиця в місті Полтава.

 Водяна вулиця — зникла вулиця в місті Київ.

Вулиці